Scott Brennan (acteur), acteur australien
Scott Brennan (aviron) (né en 1983), rameur d'aviron australien